Железнодорожная станция Шарлевиль-Мезьер () — железнодорожная станция в городе Шарлевиль-Мезьер (департамент Арденны, регион Шампань — Арденны, историческая область Шампань). Расположена на линии Линии Париж — Мюлуз. Находится неподалеку от исторического центра Шарлевиля.

История 

Станция Шарлевиль-Мезьер была построена в 1858 году. Изначально она была конечной станцией линии Ланс — Шарлевиль, а затем, с непрерывным строительством железной дороги, станция Шарлевиль-Мезье постепенно превратилась в региональный железнодорожный узел.

Название 

Первоначально станция называлась Шарлевиль, поскольку находилась практически в центре одноименного города. Однако вслед за слиянием в 1966 городов Шарлевиль и Мезьер, причем новое городское образование получило двойное наименование Шарлевиль-Мезьер, так же, Шарлевиль-Мезьер, с 1966 года стала называться и станция Шарлевиль.

Ссылки 
 Станция Шарлевиль-Мезьер на официальном сайте SNCF
 Расписание поездов TER Champagne-Ardenne

Железнодорожные станции Франции
Появились в 1858 году
Здания и сооружения, построенные в 1858 году